Bowers ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Bowers (1895–1975), englischer Fußballspieler
 Bill Bowers (* 1959), US-amerikanischer Pantomime und Schauspieler
 Brock Bowers (* 2002), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Bruce Gowers (1940–2023), britischer Regisseur
 Cedrick Bowers (* 1978), US-amerikanischer Baseballspieler
 Dale Arthur Bowers, anglikanischer Bischof
 David Bowers (* 1970), englischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Synchronsprecher
 Dane Bowers (* 1979), englischer Popsänger, Songwriter und Plattenproduzent
 Eaton J. Bowers (1865–1939), US-amerikanischer Politiker
 Eden Bowers, dominicanischer Politiker
 Elisabeth Bowers (* 1949), kanadische Schriftstellerin
 Fredson Bowers (1905–1991), amerikanischer Buchwissenschaftler
 George Bowers (1944–2012), US-amerikanischer Filmeditor
 George M. Bowers (1863–1925), US-amerikanischer Politiker
 Henry Robertson Bowers (1883–1912), schottischer Polarforscher
 Jack Bowers (1908–1970), englischer Fußballspieler
 Janice Emily Bowers (* 1950), US-amerikanische Botanikerin, Hortikulturistin und Sachbuchautorin

 Kris Bowers (* 1989), US-amerikanischer Jazzpianist, Filmkomponist und Keyboarder
 Joseph Oliver Bowers (1910–2012), dominicanischer Ordensgeistlicher, Bischof von Accra
 Lloyd Wheaton Bowers (1859–1910), US-amerikanischer Jurist
 Peter Bowers (1918–2003), US-amerikanischer Luftfahrtjournalist und Ingenieur
 Sam Bowers (1924–2006), US-amerikanisches Mitglied der White Knights of the Ku Klux Klan
 Scotty Bowers (1923–2019), US-amerikanische Hollywood-Persönlichkeit
 Timmy Bowers (* 1982), US-amerikanischer Basketballspieler
 William Bowers (1916–1987), US-amerikanischer Drehbuchautor
 William W. Bowers (1834–1917), US-amerikanischer Politiker

Bowers ist der Name folgender geographischer Objekte in den Vereinigten Staaten:

Orte:
 Bowers (Indiana), im Montgomery County
 Bowers (Oklahoma), im Latimer County
 Bowers (Pennsylvania), im Berks County
 Bowers (Milam County, Texas)
 Bowers (Polk County, Texas)
 Bowers (Virginia), im Stafford County
 Bowers (Wisconsin), im Walworth County
 Bowers Beach, im Kent County, Delaware
 Bowers City, im Gray County, Texas
 Bowers Landing, im Kent County, Delaware
 Bowers Mill, im Jasper County, Missouri

im NRHP gelistete Objekte:
 Bowers and McDonald Office Building, in Grinnell, Iowa, ID-Nr. 90001849
 Bowers Bluff Middens Archeological District, in Astor, Florida, ID-Nr. 80000952
 Bowers Covered Bridge, in Windsor, Vermont, ID-Nr. 73000211
 Bowers Mansion, in Reno, NV, ID-Nr. 76001143
 Bowers-Felts House, in Lufkin, Texas, ID-Nr. 88002780
 Bowers-Kirkpatrick Farmstead, in Gray, Tennessee, ID-Nr. 97001108
 Bowers-Livingston-Osborn House, in Parsippany, New Jersey, ID-Nr. 73001128
 Bowers-Tripp House, in Washington, North Carolina, ID-Nr. 99000424

Gewässer:
 Bowers Branch, Fließgewässer im Carter County, Tennessee
 Bowers Bridges Creek, Fließgewässer im Lake County, Oregon
 Bowers Slough, Fließgewässer im Benton County, Oregon
 Bowers Pond, See im Sullivan County, New York

Sonstige:
 Bowers Branch Prospect, Mine im Carter County, Tennessee
 Bowers Iron Mine, Mine im Crawford County, Missouri
 Bowers Mine, Mine im Carter County, Tennessee
 Bowers Pit, Mine im LaSalle County, Illinois
 Bowers Oil Field, Ölfeld im Montague County, Texas

Bowers steht für:
 Bowers (Busunternehmen) (früher Bowers Coaches), Busunternehmen in Großbritannien

Siehe auch:
 Bowers Corner
 Bowers-Canyon
 Bowers Island
 Bowers Lake
 Bowers Mountains
 Bowers Peak